Por Aesch pode estar à procura de:
Aesch (Lucerna) - uma comuna no cantão de Lucerna, na Suíça;
Aesch (Basileia-Campo) - uma comuna no cantão de Basileia-Campo, na Suíça;
 Aesch bei Birmensdorf - uma comuna no cantão de Zurique.

Desambiguação